Jméno Zdeněk Blažek může označovat vícero významných osobností:

 Zdeněk Blažek (farmakolog) (1909–1970) – vedoucí týmu, který vytvořil Kofolu
 Zdeněk Blažek (hudebník) (1905–1988) – český hudební skladatel, zasloužilý umělec
 Zdeněk Blažek (spisovatel) (nar. 1952) – autor knih Půjčovna gentlemanů, Bigbít, Šašci a prezidenti, Český thriller a Čas, kdy se muži přestali smát 
 Zdeněk Blažek (malíř, architekt) (1904–2000) – český malíř a architekt
 Zdeněk Blažek (herec) (1922-1984) - český divadelní a filmový herec, člen Satirického divadla Večerní Brno
 Zdeněk Blažek (herec) (1926-2006) - český divadelní a filmový herec, člen souboru Městského divadla v Mostě